Torcy-le-Grand (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
  Torcy-le-Grand (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny